It's Only Rock 'n' Roll — музичний альбом гурту The Rolling Stones. Виданий 18 жовтня 1974 року лейблом Rolling Stones Records, Atlantic Records. Загальна тривалість композицій становить 48:26. Альбом відносять до напрямку рок, glam rock, блюз-рок.

Список пісень 
 «» — 3:47
 «» (Norman Whitfield/Eddie Holland) — 3:31
 «» — 5:07
 «» — 4:37'
 «» — 6:38''
 «» — 4:30
 «» — 4:11
 «If You Really Want to Be My Friend» — 6:17
 «» — 2:44
 «» — 6:33

Хіт-паради

Сингли

Посилання

It's Only Rock 'n Roll on RollingStones.com

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Atlantic Records
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1974
Рок-альбоми